Hiligaynon bezeichnet:
 Hiligaynon (Ethnie), enthnolinguistische Gruppe der Philippinen
 Hiligaynon (Sprache), auch Ilonggo, austronesische Sprache, gesprochen auf den Philippinen